Hesketh 308E je Heskethov zadnji dirkalnik Formule 1, ki sta ga zasnovala Frank Dernie in Nigel Stroud za sezone 1977, sodeloval pa je tudi v prvi tretjini naslednje sezono 1978. Dirkači moštva so bili Rupert Keegan, Derek Daly, Harald Ertl, Hector Rebaque in Divina Galica. Poganjal ga je standardni motor Cosworth DFV, menjalnik je bil tipa Hewland. Po dirki za Veliki nagradi Belgije 1978 se je Hesketh umaknil iz Formule 1. 

Dirkalnik je bil pripravljen šele za peto dirko sezone 1977 za Veliko nagrado Španije, pred tem moštvo sploh ni nastopalo. Keegan je dosegel štiri uvrstitve med prvo deseterico, najboljši rezultat pa s sedmim mestom na dirki za Veliko nagrado Avstrije, med tem ko se ostali trije dirkači na več dirk niso uspeli kvalificirati. Po tem ko se je v naslednji sezoni 1978 dirkačem uspelo kvalificirati le na eno izmed prvih šestih dirk, se je moštvo umaknilo iz Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) 

Dirkalniki Formule 1